Romániai települések:
 Egrespatak Kolozs megyében
 Egrespatak Szilágy megyében